Роберт Мертон: Мертон, Роберт Кархарт (; род. 1944) — американский экономист, Нобелевский лауреат 1997 года.
 Мертон, Роберт Кинг (; 1910—2003) — американский социолог.